Вест-И́ндия (,  — «западная Индия» или «западные Индии») — историческое название островов Карибского моря, в том числе Карибских островов (см. список), Багамских островов и островов в прилегающих к ним водах Мексиканского залива и Атлантического океана (в том числе и некоторые континентальные острова — у побережья континента). Противопоставляется Ост-Индии («Восточной Индии») — странам Южной и Юго-Восточной Азии.

Название 

Название региону Вест-Индия дано первыми европейскими мореплавателями, ошибочно полагавшими, что они попали в Индию, двигаясь в западном направлении от Европы. Отсюда же пошло название коренных жителей Америки — индейцы.

Существует мнение, что правильно говорить «Вест-Индии» (, «Западные Индии»), так как Вест-Индии включают в себя испанскую Вест-Индию, португальскую, британскую, французскую и прочие Вест-Индии — земли каждого государства Европы в этом регионе с конца XV века. Некоторые из этих Вест-Индий называют Антилами: например, англичане используют термин «Английская Вест-Индия», а французы говорят и «Французская Вест-Индия», и «Французские Антилы». Когда большинство европейских стран заняли земли Нового континента, появился термин Вест-Индии. Таким образом, Вест-Индия и Вест-Индии в какой-то мере разные понятия. Первое понятие означает весь регион, а второе — политическо-экономические (торговые) образования в этом регионе. Однако, например, британская федерация, созданная в 1958 году, называлась уже исключительно West Indies, а не West India.

География 
Вест-Индия расположена между Южной и Северной Америками, между 10° и 28° северной широты и 59° и 85° западной долготы, от устья Ориноко до полуостровов Флорида и Юкатан. Большая советская энциклопедия относит Вест-Индию к Северной Америке, однако все острова, кроме Кубы, Ямайки, Хувентуда, Каймановых и Багамских, расположены ближе к берегам Южной Америки, чем к берегам Северной.

Вест-Индия состоит из нескольких групп островов, именно: из Больших Антильских островов, Малых Антильских островов и Багамских островов. Площадь всех островов равна 244 890 км² (Большие Антильские — 216 260, Малые Антильские — 14 095 и Багамские — 14 535). Все Антильские острова значительно возвышаются над уровнем моря. Багамские же острова образованы коралловыми рифами. Самые высокие горы находятся в западной части Гаити (Пик Дуарте, 3087 м), в восточной части Кубы (2375 м) и в северной части Ямайки (2341 м); восточные берега Малых Антильских островов покрыты равнинами; горы круто спускаются в долины. Многочисленные бухты островов представляют удобные гавани. Куба, Виргинские и Багамские острова окружены огромными коралловыми рифами, выступающими на поверхность моря и покрытыми пальмами. Многие острова (особенно Малые Антильские) носят следы вулканического происхождения.

На территории архипелага располагаются следующие государства и территории:

 
 
 
 
  ()
 
  ()
  ()
  ()
 
 
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
 
 
  ()
  ()
 
  ()
 
 
 
 
 
  ()
  ()
  ()
  (частично)

Климат 

Климат Вест-Индских островов довольно ровный. Жаркое и сырое время года, весна, начинается в мае; в середине месяца выпадает первый периодический дождь, повторяющийся затем ежедневно около полудня. После двух недель дождей начинается сухое тропическое лето. Жара несколько смягчается морскими прибрежными ветрами и восточными пассатами, дующими в продолжение целого года; однако, несмотря на сильную жару, климат — сырой, что способствует развитию здесь жёлтых лихорадок и других болезней, свойственных тропическим странам. Более чистый и здоровый воздух — в горах. В июле дожди сильнее, особенно на Больших Антильских островах, а на Малых больше всего дождей выпадает в августе и октябре; тогда же происходят большие разливы рек. С августа по октябрь бушуют ураганы, часто производящие сильные опустошения. С конца ноября начинается зима (сравнительно сухое время), продолжающаяся до мая — самое лучшее и приятное время года.

Растительный и животный мир 

Острова покрыты пышной американской растительностью; в низменностях произрастают тропические растения, в горах — европейские фруктовые деревья. Внутренние области больших островов заняты огромными луговыми пространствами (саваннами). Главное получаемое растительное богатство островов — продукты переработки технических культур; ваниль дико растёт в лесах Ямайки, агава — на Кубе и Багамских островах; на многих островах растут индиго, какао, кокосовые пальмы, табак, хлопчатник. На Ямайке культивируется хлебное дерево, завезённое с Таити. Из зерновых растений широко возделывается кукуруза, пшеница же — очень мало. Главные объекты экспорта — сахар и кофе. Сахарный тростник, растущий на Вест-Индских островах, был перевезён сюда с Канарских островов испанцами в XVI веке, а кофейное дерево — голландцами и французами из Аравии.

До прибытия европейцев на островах было очень мало туземных видов четвероногих животных: агути, пекари (мексиканская свинья), опоссум и породы небольших обезьян, но довольно много скорпионов, змей. По сей день в тихих водах живут кайманы, на Ямайке ведётся вылов черепах. Островные птицы отличаются блестящим оперением: попугаи, колибри. Все домашние животные перевезены из Европы для нужд сельского хозяйства, но теперь рогатый скот и лошади встречаются и в диком состоянии, подобно тому, как это происходит в саваннах Южной Америки.

Воды карибского бассейна полны жизни. Прибрежные коралловые рифы дают прибежище огромному количеству живых существ. Различные виды беспозвоночных, хрящевые и костные рыбы. Из крупных хищников здесь водятся различные виды акул, в том числе бычья акула, тигровая акула, шёлковая акула и карибская рифовая акула.

Исторические сведения 

Колумб в 1492 году открыл Багаму, Кубу, Гаити и Пуэрто-Рико; на этих островах, а также на Багамских и на Ямайке жили два различных племени, говоривших на разных языках: караибы — воинственное племя и араваки (arrowaks, Arawaks) — мирное. От караибов к концу XIX века осталось самое незначительное количество на берегах Южной Америки, куда их переселили испанцы.

Испанцы основали первые колонии на Кубе; с 1503 г. вся земля была разделена между европейцами, а туземцы обращены в рабство и в начале XVII века совсем вымерли. Со второй половины XVI века острова пришли в полный упадок: ни одно чужеземное европейское судно не могло перевозить товары, сами жители должны были вести торговлю только с Севильей, а с 1720 г. и с Кадисом; масса колонистов выселилась, все небольшие прибрежные города были разрушены с целью прекращения контрабандной торговли; с 1630 г. колонии подвергались грабежу флибустьеров, образовавших настоящее разбойничье государство. С образованием в Вест-Индии колоний других европейских держав (с XVII в. и в особенности с половины XVIII в.) вест-индские колонии начали снова процветать.

На конец XIX века все острова за исключением Гаити с соседними маленькими островами (77 254 км²) являлись колониями европейских государств.

Испанские колонии (самые большие — площадь — 128 148 км²):
 Куба
 Пуэрто-Рико

Британские колонии (34 499 км²):
 Ямайка и Каймановы острова — 11 443 км²
 Багамские острова — 14 535 км²
 Тринидад — 4544 км²
 Наветренные острова (Windward Islands), или Барбадос с островами Тобаго, Гренада, Сент-Винсент, Сент-Люсия — 2150 км²
 Подветренные острова (Leeward-Islands), или губернаторство Антигуа (Antigua), с островом Антигуа и группой островов: Доминика, Монтсеррат (Montserrat), Сент-Кристофер, Невис, Ангилья (Anguilla) и Тортола (Tortolla), всего — 1827 км²

Французские Антилы или Французская Вест-Индия (Французские колонии) (2858 км²):
 большие острова Мартиники (988 км²)
 Гваделупа с соседними островами (1870 км²).

Нидерландские Антилы или Датч (Dutch — то есть Нидерландская) Вест-Индия (Нидерландские колонии) (1130,33 км²) состояли из островов Кюрасао, Синт-Эстатиус (Св. Евстахия) и Саба.

Датская Вест-Индия (Датские колонии) (359 км²) состояли из островов Св. Креста (Санта-Крус), Св. Иоанна (Сент-Джон) и Св. Фомы (Сент-Томас). Позднее отошли к США.
С 1784 по 1878 гг. существовала шведская колония на о. Сен-Бартельми (21 км²).

Чернокожее население появилось на островах со времени ввоза сюда африканских рабов (около 1511 г.). В британских колониях рабство было уничтожено с 1834 г., на Гаити рабство прекратилось со времени восстания негров в конце XVIII в., в датских колониях — с 1847 года, во французских — с 1848 года, затем — в голландских и испанских колониях.

В настоящее время бо́льшую часть Вест-Индии занимают независимые государства.

Помощь странам Карибского бассейна активно оказывает Великобритания в рамках Содружества. В 1999 году был учрежден карибский форум. Он дал старт нескольким программам, среди которых — создание Общекарибского департамента внутренних инвестиций. В настоящее время Лондон поддерживает тесные связи со странами региона, которым представляется финансовая помощь, в том числе для борьбы с наркотрафиком и эпидемиями.

См. также 
 Западная Индия
 Список Карибских островов по площади
 Список вулканов Вест-Индии
 Датская Вест-Индия
 Университет Вест-Индии
 Карибская литература

Примечания

Литература 
 
 Пименов В. В., Стельмах В. Г. Этнические процессы в странах Карибского моря. М., 1982.

 
Страны Карибского бассейна

География Америки